Droga krajowa nr 35 (Czechy)
 Droga krajowa nr 35 (Polska)
 Droga krajowa nr 35 (Węgry)